W Rumunii
 Bughea de Jos – gmina w okręgu Ardżesz
 Bughea de Jos – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Bughea de Jos
 Bughea de Jos – wieś w okręgu Prahova, w gminie Gura Vitioarei